

Bulgarije
 Svode

Servië
 Svođe